Зельц:

 Зельц — річка в Німеччині.
 Зельц — варений пресований ковбасний виріб в оболонці.
 Зельц — історична назва селища міського типу Лиманське Роздільнянського району Одеської області.